Sakato steht für:

 ein Dorf in Osttimor, siehe Nipane (Pante Macassar)

Sakato ist der Familienname folgender Personen:
 George T. Sakato († 2015), US-amerikanischer Weltkriegsveteran
 Mami Sakato, japanische Organistin